Le terme « Vosges » peut faire référence à plusieurs zones géographiques :
 le massif des Vosges et le parc naturel régional des Ballons des Vosges, un massif de montagnes du nord-est de la France ;
 les Vosges du Nord et le parc naturel régional des Vosges du Nord, la partie septentrionale du massif ;
 le département des Vosges en Lorraine, en région Grand Est.

Toponymes composés 
 Saint-Dié-des-Vosges,
 Salm-en-Vosges, 
 Thaon-les-Vosges et Thaon-les-Vosges (commune déléguée)

Voir aussi 
 
 Place des Vosges
 Vôge

Homonymie de toponyme